Berzosa steht für:

 Berzosa del Lozoya, Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Spanien

Berzosa ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilio Raúl Berzosa Martínez (* 1957), spanischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Ciudad Rodrigo